Ниже представлен список телеканалов, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации или созданных российскими юридическими лицами. Список включает каналы, доступные на большей части территории России и за её пределами, а также каналы регионального значения.

Для удобства пользования список разбит на таблицы по категориям.

Мультиплексы

Первый мультиплекс 
Согласно указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России (РТРС-1) входят 10 телеканалов и 3 радиоканала.

В связи с процессом перехода на цифровое вещание, 1 февраля 2015 года на территории России началось поэтапное отключение аналогового эфирного вещания телеканалов, входящих в состав цифрового пакета РТРС-1. Полное отключение аналогового эфирного вещания завершилось 14 октября 2019 года. В приграничных регионах к 17 июня 2015 года были отключено вещание на некоторых аналоговых каналах (переведено на другие частоты). Это связано с выполнением международных обязательств России по соглашению «Женева-06», согласно которому аналоговые телевизионные передатчики могут продолжить свою работу только при условии, что не будут создавать помехи цифровому телесигналу сопредельных государств, и не будут иметь правовой защиты в случае помех от цифровых станций.

Телеканалы

Радиоканалы 
В целях развития цифрового радиовещания в России, в мультиплекс были добавлены радиоканалы.

Второй мультиплекс 
14 декабря 2012 года состоялся конкурс на второй мультиплекс (РТРС-2). 25 сентября 2013 года состоялся розыгрыш второй позиции, освободившейся после перехода «ТВ Центра» в первый мультиплекс. 18 декабря 2013 года пятую позицию занял канал «ТВ-3» в связи с уходом телеканала «Спорт» (ВГТРК) из цифрового эфирного телевидения. В сентябре 2015 года шестую позицию занял канал «Пятница!» в связи с отказом канала «Спорт Плюс» от цифрового эфирного вещания.

Третий мультиплекс 
Предполагается, что в третьем мультиплексе будут находиться четыре региональных или муниципальных телеканала, осуществляющие вещание по собственному контенту или сигналам сетевых партнеров не вошедших в другие мультиплексы и один HD-канал. В 2013 году стало известно, что в третьем мультиплексе будет создан региональный канал ВГТРК.

С 1 июля 2014 года в Крыму началась трансляция российских первого (РТРС-1), второго (РТРС-2) и третьего (регионального) мультиплексов цифрового эфирного телевидения. В состав третьего (регионального) мультиплекса, формирование которого на территории России ещё не завершено, входят следующие каналы: «Первый Крымский», «твFM»,  (ранее — «Пятница!»), «Че» (ранее — «Перец») и «Москва 24». Кроме того, в Севастополе доступны два местных телеканала — «1-й Севастопольский» и «СТВ». Ранее были доступны также следующие каналы: ATR, Lâle и Life.

Федеральные каналы 
Ниже приведён список федеральных телеканалов, не попавших в 1-й и 2-й мультиплексы.

Обязательные общедоступные региональные телеканалы 
В феврале — марте 2017 года Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию были проведены конкурсы, по итогам которых в 81 субъекте федерации был выбран телеканал, являющийся обязательным общедоступным региональным телеканалом (в оставшихся 4 регионах конкурсы будут проведены повторно). Требования, предъявляемые к телеканалу: собственный контент должен составлять 75 % и более, а вещание должно охватывать не менее 50 % территории субъекта РФ. С 14 марта 2017 года операторы кабельного телевидения обязаны осуществлять вещание выбранных телеканалов на 21-й позиции («21-я кнопка»).

В декабре 2020 года был впервые изменен обязательный общедоступный региональный канал. В Курганской области вместо «Инфо-24 HD» стал вещать «Область 45».

По результатам конкурсов на «21-й кнопке» в соответствующем субъекте федерации вещают следующие телеканалы.

Обязательные общедоступные муниципальные телеканалы

Региональные каналы 
Ниже представлен список телеканалов, чьей зоной вещания является как минимум один субъект федерации. Некоторые телеканалы за счёт спутникового и кабельного вещания могут осуществлять трансляцию и за пределами своего «домашнего» региона.

Региональные филиалы ВГТРК

Городские и районные телеканалы 
В этом списке представлены телеканалы, зона вещания которых меньше, чем один субъект федерации: отдельные населённые пункты и районы. Некоторые телеканалы за счёт кабельного вещания могут осуществлять трансляцию и за пределами своего «домашнего» населённого пункта или района.

Зарубежные каналы

Каналы, вещающие за пределами России

Закрытые каналы 
 ''О закрытых спутниковых телеканалах см. Спутниковые телеканалы России#Бывшие телеканалы

Телевидение на региональных языках России 
 Список неполный

См. также 
 Телевидение в России

Примечания

Ссылки 
 Некоторые данные о существующих и существовавших телекомпаниях России

Списки СМИ
Списки:Телевидение России